Guillermo III de los Países Bajos (nacido Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk; Bruselas, 17 de febrero de 1817 - Apeldoor, 23 de noviembre de 1890) fue rey de los Países Bajos y gran duque de Luxemburgo desde su ascenso al trono, en 1849, hasta su muerte. Como heredero de la corona, fue príncipe de Orange entre 1840 y 1849.

Guillermo era primogénito de Guillermo II y de su consorte, Ana Pávlovna Románova. Por línea materna era nieto del zar Pablo I de Rusia, y por línea paterna era nieto de Guillermo I de los Países Bajos.

Infancia y juventud 
Guillermo nació en Bruselas, hijo del rey Guillermo II de los Países Bajos y de la reina Ana Pavlovna de Rusia, hija del zar Pablo I de Rusia y de la emperatriz María Fiodorovna (Sofía Dorotea de Wurtemberg). Recibió una educación militar.

Se casó con su prima Sofía de Wurtemberg, hija del rey Guillermo I de Wurtemberg y de la gran duquesa Catalina Pavlovna de Rusia en 1839. Su matrimonio fue infeliz y se caracterizó por las peleas entre los cónyuges y entre sus hijos. Sofía era una mujer liberal e intelectual, que odiaba la rigidez y le desagradaban los militares. Guillermo era un hombre sencillo, conservador, había sido educado en el ejército y le gustaba la vida militar. En mitad de las disputas familiares llegó a prohibir el ejercicio intelectual en su casa, por lo cual la reina Victoria del Reino Unido, que mantenía correspondencia con la reina Sofía, lo llamó “patán maleducado”. Por otra parte, sus aventuras extramatrimoniales llevaron al New York Times a considerar al rey neerlandés como el monarca más decadente de la época. Otra causa de tensiones en su matrimonio era su carácter caprichoso: podía enfadarse hasta el límite con alguien un día, y mostrarse extremadamente educado al siguiente.

Guillermo rechazaba los cambios constitucionales iniciados en 1848 por su padre, el rey Guillermo II de los Países Bajos, y el primer ministro Johan Rudolf Thorbecke. Guillermo II y su nuera Sofía consideraban que esos cambios eran necesarios para salvar la monarquía a largo plazo. Sin embargo, el príncipe Guillermo los consideraba limitaciones inútiles del poder real y deseaba gobernar como su abuelo Guillermo I de los Países Bajos.

Ante la perspectiva de gobernar un reino constitucional, trató de ceder sus derechos al trono a su hermano menor, el príncipe Enrique de los Países Bajos, pero su madre le convenció de que no lo hiciera. Un año después, en 1849, Guillermo se convertía en rey de los Países Bajos a la muerte de su padre.

Reinado 
En varias ocasiones reiteradas el rey Guillermo III sopesó la posibilidad de abdicar cuando su hijo mayor cumpliera dieciocho años, lo que ocurrió en 1858, pero finalmente decidió continuar en el trono. Su primer acto de gobierno fue la inauguración del gabinete parlamentario de Thorbecke, el arquitecto liberal de la constitución holandesa de 1848, que el monarca detestaba.

Cuando la jerarquía católica fue restaurada en los Países Bajos en 1853, Guillermo III aprovechó la oportunidad para disolver el gobierno del primer ministro Thorbecke. En las dos décadas siguientes de su reinado disolvió el Parlamento holandés en varias ocasiones, creando gabinetes reales que gobernaron brevemente al no contar con el respaldo del parlamento electo.

En 1867 intentó vender el Gran Ducado de Luxemburgo a Napoleón III, pero su propuesta casi provocó el estallido de la guerra entre Francia y Prusia. No llevándose a cabo.

A pesar de sus periódicos enfrentamientos con los parlamentarios, el rey Guillermo III disfrutaba de gran popularidad entre los holandeses, mostrando una actitud muy cordial y abierta con el pueblo.

En 1877 la reina Sofía murió y las tensiones matrimoniales y palaciegas terminaron. En 1879 el rey Guillermo decidió volver a casarse con la princesa Emma de Waldeck-Pyrmont, un pequeño principado alemán. Algunos políticos holandeses se opusieron, porque la nueva reina era 41 años más joven que el rey. Sin embargo, Emma demostró ser una mujer cordial y comprensiva, y finalmente las tensiones entre el parlamento (que debía dar su aprobación al enlace) y el rey finalizaron y la pareja pudo casarse. No había sido su primera elección, anteriormente el rey Guillermo había sido rechazado por la princesa Paulina de Waldeck-Pyrmont (hermana de Emma) y la princesa Thyra de Dinamarca.

La reina Emma tuvo una influencia relevante sobre la caprichosa personalidad de Guillermo y el matrimonio fue especialmente feliz. La última década del reinado del monarca holandés fue sin duda la mejor. En 1880 nació la princesa Guillermina, que se convirtió en heredera en 1884 después de la muerte del último de los hijos del primer matrimonio de Guillermo. 

El rey enfermó gravemente en 1887 y murió en 1890. Como Guillermina todavía no había alcanzado la edad adulta, la reina Emma se convirtió en la regente de su hija hasta que Guillermina cumplió los 18 años en 1898. Como el Gran Ducado de Luxemburgo sólo podía ser heredado por varones en aquel momento, debido a la existencia de una ley sálica, Luxemburgo fue heredado por el gran duque Adolfo de Luxemburgo, anteriormente duque de Nassau.

Hijos 
De los cuatro hijos de Guillermo III, tres sobrevivieron hasta la edad adulta. Dos eran hijos de su primer matrimonio con la reina Sofía y la hija de su matrimonio con la reina Emma.

 El príncipe Guillermo de los Países Bajos (Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik). Heredero al trono neerlandés desde 1849 hasta su muerte (1879).
 El príncipe Mauricio de los Países Bajos (Willem Frederik Maurits Alexander Hendrik Karel) (1843-1850).
 El príncipe Alejandro de los Países Bajos (Willem Alexander Karel Hendrik Frederik) (1851-1884). Heredero al trono desde 1879 hasta su muerte.
 La princesa Guillermina de los Países Bajos (Wilhelmina Helena Pauline Maria). (1880-1962). Reina de los Países Bajos entre 1890 y 1948.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas neerlandesas 
  Soberano Gran maestre de la Orden Militar de Guillermo ().
  Soberano Gran maestre de la Orden del León Holandés ().
  Soberano Gran maestre de la Orden del León de Oro de Nassau ().

Distinciones honoríficas luxemburguesas 
  Soberano Gran maestre de la Orden de la Corona de Roble ().

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero de la Orden del Toisón de Oro ( Reino de España, 1842).
  Caballero de la Orden de los Serafines ( Reino de Suecia, 23/05/1849).
  Caballero de la Orden de la Jarretera (, 1882).
  Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación ( Reino de Italia, 1883).
  Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro ( Reino de Italia, 1883).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Italia ( Reino de Italia, 1883).
  Caballero gran cruz de la Orden de San Esteban de Hungría ().
  Caballero gran cruz de la Orden de Luis ().
  Caballero de la Orden del Águila Negra ().

Ancestros 

Nacidos en Bruselas
Fallecidos en Apeldoorn
Reyes de los Países Bajos
Grandes Duques de Luxemburgo
Duques de Limburgo
Casa de Orange-Nassau
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Miembros de la Orden de la Jarretera
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Orden del Elefante
Grandes maestres de la Orden Militar de Guillermo
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Roble
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Calvinistas de los Países Bajos